USS Robin (Nederlands: Roodborst) kan verwijzen naar drie schepen bij de Amerikaanse marine.
 USS Robin (AM-3), een Amerikaanse mijnenveger van de Lapwingklasse.
 USS Robin (AMS-53), een Amerikaanse mijnenveger van de YMS1-klasse.
 USS Robin (1996), een Amerikaanse mijnenjager van de Ospreyklasse.